Парсі́-е-Тіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 38 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 259,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Парсі-е-Тіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Парсі-е-Тіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена